Аллайанс () — город, расположенный в округе Бокс-Бьютт (штат Небраска, США) с населением в 8491 человек по статистическим данным переписи 2010 года. Аллайанс является окружным центром округа Бокс-Бьютт.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Аллайанс имеет общую площадь в 12,43 квадратных километров, водных ресурсов в черте населённого пункта не имеется.

Город Аллайанс расположен на высоте 1209 метров над уровнем моря.

Климат 

 Среднегодовая температура — +8,0 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 4,8 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 61 %

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в Аллайанс проживало 8959 человек, 2392 семьи, насчитывалось 3565 домашних хозяйств и 4062 жилых дома. Средняя плотность населения составляла около 725,5 человек на один квадратный километр. Расовый состав Аллайанс по данным переписи распределился следующим образом: 89,09 % белых, 0,49 % — чёрных или афроамериканцев, 3,40 % — коренных американцев, 0,60 % — азиатов, 0,01 % — выходцев с тихоокеанских островов, 2,09 % — представителей смешанных рас, 4,31 % — других народностей. Испаноговорящие составили 8,94 % от всех жителей города.

Из 3565 домашних хозяйств в 36,0 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 54,8 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 9,4 % семей женщины проживали без мужей, 32,9 % не имели семей. 29,5 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 11,7 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,46 человек, а средний размер семьи — 3,06 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 28,1 % — жители младше 18 лет, 8,0 % — между 18 и 24 годами, 27,1 % — от 25 до 44 лет, 22,4 % — от 45 до 64 лет и 14,4 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 37 лет. На каждые 100 женщин в Аллайанс приходилось 96,2 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 91,8 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 39 408 долларов США, а средний доход на одну семью — 47 766 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 39 122 доллара США в год против 22 561 доллар среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 18 584 доллара в год. 10,6 % от всего числа семей в округе и 11,2 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 15,1 % из них были моложе 18 лет и 9,9 % — в возрасте 65 лет и старше.

Примечания

Ссылки 
 Alliance Chamber of Commerce
 Double Q Country Radio
 City of Alliance
 Alliance Times-Herald newspaper
 Local Mommies' Group ALL MOMS established 2009

Города Небраски
Окружные центры Небраски